1-й женский молодёжный чемпионат мира (до 21 года) прошёл в Шибенике в 2003 году. Первым чемпионом стала сборная .

Квалификация

Регламент турнира 
На предварительном этапе команды разбиты на 2 группы по 6 в каждой. По результатам однокруговых турниров 4 лучшие команды выходят в 1/4 финала и разыгрывают медали чемпионата. Команды, занявшие в группах 5—6-е места, проводят стыковые классификационные матчи.

Первый этап

Группа A

Группа В

Матчи за 9 — 12-е места

Плей-офф

1/4 финала

Матчи за 5 — 8-е места

Полуфинал

Итоговые матчи

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

ФИНАЛ 

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Итоговое положение 

 4. 
 5. 

 7. 
 8. 
 9. 
 10. 
 11. 
 12.

Лидеры чемпионата

Примечания

Ссылки 
 

2003
2003 год в баскетболе
Чемпионаты мира в Хорватии
Спорт в Хорватии в 2003 году
Июль 2003 года
Август 2003 года
Спорт в Шибенике
Международные соревнования по баскетболу в Хорватии
Баскетбол